Thewlis ist der Familienname folgender Personen:

 David Thewlis (* 1963), britischer Schauspieler
 Dora Thewlis (1890–1976), britische Textilarbeiterin und Suffragette